Left Bank steht für:

 Left Bank (Sprachen), Gruppe von Sprachen der Kwa-Sprachen 
 Left Bank, US-amerikanische Künstlerszene in Paris, siehe Rive Gauche #Die so genannte Left Bank
 Nightmare on Left Bank, Alternativtitel von Linkeroever, belgischer Film von Pieter Van Hees (2008) 

Siehe auch:
 The Left Banke, US-amerikanische Band